Alvejón, alberjacas o arvejas puede referirse a:

 El nombre común de la planta Vicia cracca.
 El nombre común de la planta Vicia lutea.